

Llocs 
 Marquette-en-Ostrevant, departament Nord, França
 Marquette-lez-Lille, departament Nord, França
 Marquette (Iowa), Estats Units
 Marquette (Kansas), Estats Units
 Marquette (Nebraska), Estats Units
 Marquette (Wisconsin), Estats Units

Persones 
 Jacques Marquette, explorador francès.